Челина може бити:

 Челина (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Челина (Омиш), насељено мјесто у општини Омиш, Република Хрватска